

Объекты в Москве 
 Даев переулок

Персоналии 

 Даев, Вячеслав Евгеньевич (род. 1972) — советский и российский футболист, защитник; тренер.
 Даев, Дмитрий Сергеевич (1927—2021) — советский и российский геофизик
 Даев, Пётр — статский советник по фамилии которого в XIX веке был назван переулок в котором он проживал, ныне расположенный в Красносельском районе Центрального административного округа города Москвы.
 Макарий (Даев) (в миру Сергей Константинович Даев; 1888—1960) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Можайский, викарий Московской епархии.